Штеровка:

 Штеровка — посёлок городского типа в Луганской (Ворошиловградской) области Украины.
 Штеровка — станция Донецкой железной дороги, Дебальцевское отделение.